Die Abkürzung LVM steht für
 Logical Volume Manager, eine Abstraktionsebene im UNIX-/Linux-Umfeld
 LVM Versicherung, eine Versicherungsgruppe
 Linksventrikuläre Masse
 die Dateiendung .lvm (LabVIEW Makefile)
 die Las Vegas Monorail
 Landesverbandsmeisterschaft, Wettbewerb eines Landesverbands im Sport

LVM